Sulayman est un des prophètes cités dans le Coran, équivalent au Salomon biblique.

Variantes 
 
 
 Süleyman (en turc)
 
 
 
 S(c)hlomo (en hébreu)
  (en français)
 
  (au Maghreb)

Personnalités désignées par ce nom 
 Sulayman ben Abd al-Malik, septième calife omeyyade de 715 à 717
 Sulayman ben Yaqzan ibn al-Arabi, wali de Barcelone et Gérone en 777, mort en 780
 Soleyman le marchand, voyageur en Inde et Chine au 
 Sulayman ben al-Hakam, calife omeyyade de Cordoue de 1009 à 1010 puis de 1013 à 1016
 Süleyman , premier sultan seldjoukide de Rum (1074-1086)
 Suleyman Alp fils de Gündoğdu Bey, frère d'Ertuğrul le père d'Osman Ier le fondateur de l'Empire ottoman
 Suleyman Bey, parfois appelé Suleyman Çelebi, frère aîné et rival de Mehmed  Çelebi mort en 1413
 Suleyman Çelebi, dit Suleyman de Bursa, poète religieux musulman (1351-1422)
 Sulayman al-Mahri, navigateur arabe de la première moitié du 
 Suleyman , huitième chah séfévide entre 1666 et 1694
 Süleyman Pacha, grand vizir de l'Empire ottoman entre 1685 et 1687
 Suleiman II sultan ottoman, entre 1687 et 1691
 Süleyman II Shah, d'Iran entre 1749 et 1750
 Sulayman du Maroc, sultan du Maroc de 1792 à 1822

Patronyme 

 Muqātil ibn Sulaymān (?-767) exégète du Coran.

Prénom

Lieux 
 Takht-e Soleyman (le trône de Salomon), lieu le plus sacré du zoroastrisme et de l'empire Sassanide dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, en Iran.

Homonymie de prénom